Oran – forma anglicizzata del nome proprio di persona irlandese maschile Odhrán
Oran – nome francese della città di Orano, in Algeria
Oran – suddivisione dell'India
Oran – città statunitense in Missouri
Orán – dipartimento dell'Argentina